Вита́лий Козло́в (; ) — литовский легкоатлет, специалист по бегу на короткие и средние дистанции. Выступал на профессиональном уровне в 2003—2017 годах, многократный победитель и призёр первенств национального значения, участник летних Олимпийских игр в Пекине.

Биография 
Виталий Козлов родился 5 марта 1987 года в Вильнюсе, Литовская ССР. Окончил Вильнюсский педагогический университет.

Впервые заявил о себе на международном уровне в сезоне 2003 года, когда вошёл в состав литовской сборной и выступил на юношеском мировом первенстве в Шербруке, где в беге на 800 метров дошёл до полуфинала.

В августе 2004 года на соревнованиях в Риге установил ныне действующий национальный рекорд Литвы в эстафете 4 × 400 метров — 3:09.93.

В 2005 году выступил на домашнем юниорском европейском первенстве в Каунасе, стартовал в индивидуальном беге на 400 метров и в эстафете 4 × 400 метров.

В 2006 году впервые стал чемпионом Литвы среди взрослых спортсменов, сразу на двух дистанциях: 400 и 800 метров.

В 2007 году в 800-й дисциплине финишировал седьмым на молодёжном европейском первенстве в Дебрецене. Будучи студентом, представлял страну на Всемирной Универсиаде в Бангкоке, где дошёл до полуфинала.

Установив ныне действующий национальный рекорд в дисциплине 800 метров на открытом стадионе (1:46.58), в 2008 году удостоился права защищать честь страны на летних Олимпийских играх в Пекине — на предварительном квалификационном этапе бега на 800 метров показал время 1:48.96, чего оказалось недостаточно для выхода в полуфинальную стадию.

После пекинской Олимпиады Козлов остался действующим спортсменом и продолжил принимать участие в крупнейших легкоатлетических стартах. Так, в 2009 году на соревнованиях в Вене он установил ныне действующий рекорд Литвы в беге на 800 метров в помещении (1:48.42), выступил на молодёжном европейском первенстве в Каунасе и на Универсиаде в Белграде.

В 2010 году стартовал на чемпионате мира в помещении в Дохе и на чемпионате Европы в Барселоне.

В 2011 году отметился выступлением на чемпионате Европы в помещении в Париже и на Универсиаде в Шэньчжэне.

В 2012 году стартовал на 800-метровой дистанции на чемпионате Европы в Хельсинки.

В 2013 году принимал участие в Универсиаде в Казани, где в беге на 800 метров дошёл до полуфинала.

Завершил спортивную карьеру по окончании сезона 2017 года.

Примечания 

Бегуны на короткие дистанции Литвы
Бегуны на средние дистанции Литвы
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2008 года
Чемпионы Литвы по лёгкой атлетике